Abwrackprämie steht für:
 eine Zahlung in der Binnenschifffahrt der EU, siehe Begriffe aus der Binnenschifffahrt
 eine Prämie für das Verschrotten eines Kraftfahrzeugs, siehe Verschrottungsprämie
 speziell die Verschrottungsprämie in Deutschland, die Umweltprämie